Stanci est un toponyme qui peut désigner :
Stanci, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava ;
Stanci, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina.